

Persones 
 Josep Comas i Comadran (Montcada, 1867 - Barberà del Vallès, 1947), polític
 Josep Comas i Masferrer (Barcelona, 1842 - 1908), industrial i polític
 Josep Comas i Solà (Barcelona, 1868 - 1937), astrònom i divulgador científic
 Josep Comas i Tàpies (Barcelona, 1915), dramaturg